Люба () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 559 жителей (по переписи населения 1991 года — 585 жителей).

Демография 
В селе Люба, по переписи 2002 года проживали 450 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,7 лет (40,1 года у мужчин и 45,2 года у женщин). В селе есть 203 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,75.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины